Pazar (district, Rize), een district in de Turkse provincie Rize
Pazar (district, Tokat), een district in de Turkse provincie Tokat
Pazar (Hormozgan), een plaats in de Iraanse provincie Hormozgan
Pazar (Yazd), een plaats in de Iraanse provincie Yazd

Zie ook
Novi Pazar (doorverwijspagina)
Yenipazar (doorverwijspagina)